Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Generali Ladies Linz 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Angelique Kerberová, která do turnaje nezasáhla.

SInglovou soutěž vyhrála sedmá nasazená Češka Karolína Plíšková po finálové výhře nad italskou hráčkou Camilou Giorgiovou. Dramatický boj o titul skončil těsným výsledkem 6–7, 6–3 a 7–6. O vítězce rozhodl až tiebreak závěrečné sady.

Plíšková tak v probíhající sezóně získala druhou trofej, když tři týdny předtím triumfovala na Korea Open. Celkově si z okruhu WTA Tour připsala třetí kariérní titul a ve světové klasifikaci se posunula na 27. příčku.

Překvapením byl postup německé kvalifikantky Anny-Leny Friedsamové do semifinále, když na úvod vyřadila Slovenku Dominiku Cibulkovou. Pouze vítězná Plíšková prošla z osmi nasazených tenistek do čtvrtfinále.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Eugenie Bouchardová (2. kolo, odstoupila)
  Ana Ivanovićová (2. kolo, odstoupila)
  Dominika Cibulková (1. kolo)
  Andrea Petkovicová (1. kolo)
  Sabine Lisická (1. kolo)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (1. kolo)
  'Karolína Plíšková (vítězka)
  Caroline Garciaová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2014
WTA Tour 2014